Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1980 го́да () — 36-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица 

* У команды «Сарканайс металургс» было вычтено 1 очко.

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста 
Список 22 лучших футболистов:

Сильнейшие по линиям

Примечания

Ссылки 
 RSSSF

1980
Спорт в Латвии в 1980 году
Футбол в СССР в 1980 году